Groblica – część wieś Piaskowiec, w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim, w gminie Ostaszewo
 Groblica – struga, dopływ Drwęcy

Zobacz też 
 Groblice, Grobla, Groble, Grobelka